Андро Гіоргадзе (груз. ანდრო გიორგაძე, нар. 3 травня 1996, Тбілісі, Грузія) — грузинський футболіст.
 Міріан Гіоргадзе (груз. მირიან გიორგაძე; нар. 15 березня 1976(19760315), Терджола, Імереті) — грузинський борець греко-римського стилю.